Ruhe, als Tätigkeit auch Ruhen, steht für:

 die Abwesenheit von Lärm, die Stille
 physikalisch den Spezialfall der Bewegung mit Geschwindigkeit null, siehe Gleichförmige Bewegung
 rechtlich sich in Grenzen haltende Lärmemission, siehe Ruhestörung
 den biologischen Ruhezustand, den Schlaf
 stoische Ruhe, siehe Gelassenheit
 pathologische Ruhe, siehe Apathie
 die letzte Ruhe, der Tod
 die letzte Ruhestätte, siehe Grab
 eine ein- oder mehrgliedrige steinerne Sitzbank, siehe Ruhstein

 Ruhe steht für das folgende geographische Objekt:
 Ruhe (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ruhe (Frankenhöhe), Höhenzug bzw. Berg () der Frankenhöhe

Ruhe ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Ruhe (* 1977), deutsche Grafikdesignerin und Autorin von Kinderbüchern
 Cornelia Ruhe (* 1973), deutsche Romanistin
 Ernstpeter Ruhe (* 1939), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Hans Georg Ruhe (* 1951), deutscher Publizist und Organisationsentwickler
 Henning Ruhe (* 1978), deutscher Pianist
 Johann Friedrich Ruhe (1699–1776), deutscher Kantor, Kapellmeister und Komponist
 Martin Ruhe (* 1965), deutscher Kameramann
 Michael Ruhe (* 1980), deutscher Ruderer
 Piergiulio Ruhe (* 1995), deutsch-italienischer Boxer
 Rudolf Ruhe (1913–1978), deutscher Archivar
 Ulrich Heinrich Christoph Ruhe (1706–1787), deutscher Trompeter der Barockzeit

Ruhen im rechtlichen Sinne:
 Ruhen (Recht), Fortbestehen eines rechtlichen Anspruchs oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses, das vorübergehend nicht geltend gemacht oder ausgeübt werden kann
 Ruhen des Verfahrens, bei behördlichen oder gerichtlichen Verfahren

Siehe auch:

 Entspannung
 Ruh